Mirke steht für:

 einen Nebenfluss der Wupper, siehe Mirker Bach

 ein Dorf (Gemeindeteil) in der Gemeinde Vrhnika, Slowenien

Mirke ist der Familienname folgender Personen:

 Rudi Mirke (1920–1951), deutscher Radrennfahrer